Le biote de Jehol est un ensemble d'organismes fossiles connu dans le Crétacé inférieur du nord-est de la Chine (appelé parfois formation de Jehol ou groupe de Jehol) ;
 La province du Rehe, également retranscrite en Jehol est une ancienne province de Chine ;
 Le district spécial de Rehe, également retranscrit en Jehol est une ancienne entité administrative de Chine.